«Сияние» — третий студийный альбом украинской группы Flëur. Записан в 2003—2004 годах и издан на Украине в 2004 году.
Как и предыдущие два альбома, «Сияние» было издано во Франции в 2005 году на лейбле Prikosnovenie под заголовком «Siyanie». Эта версия отличается другим сведением и изменённым и переведённым на английский трек-листом.

Список композиций

Украинское и русское издания

Французское издание

Исполнители 
 Ольга Пулатова — фортепиано/вокал
 Елена Войнаровская — гитара/вокал
 Юлия Земляная — флейта.
 Александра Дидык — виолончель
 Анастасия Кузьмина — скрипка
 Екатерина Котельникова — синтезатор
 Алексей Ткачевский — ударные
 Владислав Мицовский — перкуссия
 Виталий Дидык — контрабас

Музыка и слова 
 Ольга Пулатова — 2 4 6 8 10 12 14
 Елена Войнаровская — 3 5 7 9 11 13 15

Прочее 
 Длительность звучания: 67:25
 Запись и сведение: Киев, Дом Звукозаписи.
 2003—2004. Студия Про Тон Аудио.
 Продакшн: Дмитрий Веков, Олег Яшник
 Мастеринг: Сергей Заболотный

Ссылки 
 www.fleurmusic.com — Официальный сайт группы Flëur
 www.fleur.kiev.ua — Неофициальный сайт группы Flëur
 fleur.kroogi.com — Альбом

Альбомы 2004 года
Альбомы Flëur
Альбомы Украины